Jan-Janstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jan-Janstjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun, 
Jan-Janstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Janstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn